

Степуріно — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Степуріно — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область